Экономика Палау основана на туризме (160 000 туристов в 2016 году, что почти в 8 раз больше, чем население Палау). Денежная единица — доллар США.
Входит в международную организацию Стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. Правительство является основным работодателем рабочей силы, в значительной степени полагаясь на финансовую помощь США.

Основные показатели 
Объём ВВП — 250 млн $ (в 2017 году), в основном обеспечивается субсидиями от США. ВВП на душу населения — 8,1 тыс. долл. (119-е место в мире).
В 2016 году объём импорта составил 185,3 млн долл., экспорта — 24,1 млн долл., отрицательное сальдо внешней торговли составило почти 161,2 млн долл.
Экспортные товары за 2016 год — рыба и морепродукты (до 60 % от стоимости), суда и лодки (до 31 % от стоимости). Импорт — нефтепродукты (ок. 13 % от стоимости), пассажирские и грузовые суда (ок. 11 % от стоимости), прочая продукция машиностроения, рыба и другие продовольственные товары, лекарства.
Основные торговые партнёры по экспорту в 2016 году: Япония (14,1 млн долл.) — 58 %, Греция (7,4 млн долл.) — 31 %, США (1,27 млн долл.) — 5,2 %. Основные торговые партнёры по импорту в 2016 году: США (61,8 млн долл.) — 33 %, Япония (36,2 млн долл.) — 19 %, Сингапур (17 млн долл.) — 9,1 %.

Промышленность 
Строительство является наиболее важной промышленной деятельностью, на которую приходится более 9% ВВП.

Услуги 
Сектор услуг доминирует в экономике Палау, обеспечивая более 80% ВВП и используя три четверти рабочей силы. Только в правительстве занято около 30% работников.

Туризм 
Туризм является основной отраслью Палау. Туристов привлекает подводное плаванье.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство в Палау не развито в коммерческом отношении, внося лишь небольшой вклад в экономику страны.

Экономика Палау